A Republikánus Párt név alatt leggyakrabban az Egyesült Államok Republikánus Pártját értik. A név még a következő pártokra utalhat:

 Afganisztán: Afgán Republikánus Párt
 Albánia: Albán Republikánus Párt
 Amerikai Egyesült Államok: Republikánus Párt (Amerikai Egyesült Államok), Liberális Republikánus Párt (USA) (1872), Demokratikus-Republikánus Párt (USA) (1792–1824)
 Angola: Angolai Republikánus Párt
 Észak-Ciprus: Republikánus Török Párt
 Északi-Mariana-szigetek: Republikánus Párt (Északi-Mariana-szigetek)
 Észtország: Republikánus Párt (Észtország)
 Faroe-szigetek: Republikánus Párt (Faroe-szigetek)
 Franciaország: Republikánus Párt (Franciaország)
 Grúzia: Republikánus Párt (Grúzia)
 Guam: Republikánus Párt (Guam)
 Írország: Republikánus Párt (Írország), Republikánus Sinn Fein
 Lettország: Egyesült Republikánus Párt
 Libéria: Republikánus Párt (Libéria) (1848–1878)
 Magyarország: Magyar Republikánus Politikai Párt
 Malawi: Republikánus Párt (Malawi)
 Mauritánia: Szociális és Demokrata Republikánus Párt
 Moldova: Moldovai Republikánus Párt
 Mongólia: Polgári Akarat Republikánus Párt, Mongol Republikánus Párt
 Németország: A Republikánusok (Németország)
 Norvégia: Norvég Republikánus Szövetség
 Olaszország: Olasz Republikánus Párt
 Örményország: Örmény Republikánus Párt
 Pakisztán: Republikánus Párt (Pakisztán)
 Portugália: Portugál Republikánus Párt (megszűnt)
 Puerto Rico: Republikánus Párt (Puerto Rico) (1899–1924)
 Szudán: Szudáni Republikánus Párt
 Új-Zéland: Új-Zélandi Republikánus Párt (1996), Új-Zélandi Republikánus Párt (1967)
 Vanuatu: Vanuatui Republikánus Párt
 Zambia: Zambiai Republikánus Párt